BU puede hacer referencia a:
 Biblioteca Universitaria
 Universidad de Boston (en inglés Boston University);
 Universidad de Binghamton (en inglés Binghamton University);
 una matrícula de los vehículos de la provincia de Burgos

Siglas